Каранино — село в Николаевском районе Ульяновской области России. Входит в состав Головинского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-западной части Ульяновской области, в лесостепной зоне, в пределах Приволжской возвышенности, на левом берегу реки Бекшанки, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от Николаевки, административного центра района. Абсолютная высота — 132 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха — 10 °С. Cредняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 19,2 °C (абсолютный максимум — 41 °C); самого холодного (января) — −13,3 °C (абсолютный минимум — −48 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 202 дня. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 455—530 мм, из которых большая часть выпадает в период с апреля по сентябрь. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 128 дней.
Часовой пояс

История 
В 1699–1704 годах Никита Каранин и его сын Василий, подьячий Симбирской приказной избы, вели активную деятельность по обмену и приобретению земель по обе стороны речки Бекшанка и на Вязовом Ключе.  В 1705 году им принадлежало более 220 четвертей пашни и 305 четвертей сенных покосов. Не позднее 1703 года на этих землях возникло село Каранино. В 1710 годах, после смерти Караниных, большую часть этих земель приобрёл петербургский дьячок Василий Федорович Окоёмов. От Окоёмовых эти земли по наследству достались дворянам Ивашевым.

В 1760 году был построен деревянный храм. В 1814 и 1824 годах обновлен помещиком А. В. Толстым. Престолов два: главный (холодный) во имя Архистратига Божьего Михаила и в приделе (теплый) во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Архангельское Каранино тож, помещичьих крестьян, вошло в состав Канадейского уезда.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 60 чел.

Ссылки 

 История Каранино 
 Село Каранино

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2004. — 590 с. — 2500 экз. — ISBN 5-8426-0035-8.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева, 1903 г.

Примечания 

Населённые пункты Николаевского района (Ульяновская область)